Компуертас има више значења:

 Компуертас (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Компуертас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Компуертас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Компуертас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику